Charles Moore (atleet) (1929-), Amerikaans hordeloper.
 Charles Moore (fotograaf) (1931–2010), Amerikaans fotograaf van de burgerrechtenbeweging.
 Charles Moore (botanicus) (1820-1905), Australisch botanicus.
 Charles Moore (Engels politicus) (1771–1826), Engels politicus en parlementslid.
 Charles Moore (Iers politicus) (1804–1869), Iers politicus en parlementslid.
 Charles Moore (geoloog) (1815-1880), Engels geoloog.
 Charles Moore (journalist) (1956-), editor van de Daily Telegraph.